Alf Nyman kan syfta på:

Alf Nyman (1884–1968), filosof.
Alf Nyman (1897–1973), militär.